BNP Paribas WTA Finals Singapore 2015 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2015 z cyklu WTA Finals, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, rozgrywany w dniach 25 października–1 listopada 2015 roku w Singapurze na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 7 000 000 dolarów amerykańskich.

W zawodach singlowych brało udział osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji Road to Singapore, podsumowującej występy tenisistek w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby. Dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy awansowały do półfinałów, a ich zwyciężczynie zagrały o trofeum. Po raz pierwszy w historii zawody deblowe były rozgrywane z podziałem na grupy. Tak jak w singlu, tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery zespoły.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Ranking Road to Singapore

Faza grupowa 
Losowanie grup odbyło się 23 października o 17:00 czasu lokalnego.

Grupa czerwona

Wyniki

Tabela

Grupa biała

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Ranking Road to Singapore

Faza grupowa

Grupa czerwona

Grupa biała

Faza pucharowa

Pula nagród

WTA Rising Stars 
Na oficjalnej stronie turnieju odbyło się głosowanie, decydujące które dwie młode i zdolne tenisistki z Azji oraz dwie z reszty świata zagrają w turnieju WTA Rising Stars (ang. rosnące gwiazdy), na tych samych kortach, co najlepsze zawodniczki świata. Mecze odbywały się w dniach 22–25 października. Set trwał do 4 wygranych gemów, przy stanie 4:3, rozgrywany był kolejny gem. Kiedy wynik wynosił 4:4, rozgrywany był tie-break do 7 wygranych punktów. Zwyciężczynią drugiej juniorskiej edycji Turnieju Mistrzyń została Japonka Naomi Ōsaka.

Zawodniczki 
  Caroline Garcia 
  Zhu Lin 
  Naomi Ōsaka 
  Uns Dżabir

Wyniki

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Singapurze